Cyrtosia:
  — род растений из семейства орхидных.
 Cyrtosia — синоним Cyrtolobus, род равнокрылых насекомых из семейства горбаток.